Capdeville ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Capdeville (1899–1991), französischer Fußballschiedsrichter
 Gustavo Capdeville (* 1997), portugiesischer Handballspieler
 Jean Capdeville (1912–1977), französischer Politiker 
 Paul Capdeville (* 1983), chilenischer Tennisspieler